Chris Taylor, inventore di giochi strategici per pc, famoso per la creazione di Total Annihilation;
 Chris Taylor, lottatore statunitense, vincitore di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Monaco di Baviera.
 Chris Taylor, calciatore inglese.
Chris Taylor, batterista dei Payolas, Rockhead e Gong
Chris Taylor, giocatore di baseball statunitense